Chvalov bzw. Chválov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Chvalov, Ortsteil von Červené Janovice, Okres Kutná Hora
 Chvalov (Qualen), Ortsteil von Stebno, Okres Ústí nad Labem
 Chválov (Chwalow), Ortsteil von Drslavice, Okres Prachatice
 Chválov, Ortsteil von Nechvalice, Okres Příbram
 Chválov (Chwalow), Ortsteil von Olešná u Pelhřimova, Okres Pelhřimov